Ива́н Парамо́нов:
 Парамонов, Иван Васильевич (1893—1980) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Парамонов, Иван Григорьевич (1912—1943) — лейтенант, Герой Советского Союза.